Sotto a chi tocca – programma televisivo italiano
 Sotto a chi tocca – commedia teatrale italiana 
 Sotto a chi tocca! – film del 1972